Noord-Zuid-Hollandsche Stoomtramweg-Maatschappij, een openbaarvervoerbedrijf te Haarlem
NZH-Vervoermuseum, een museum te Haarlem